Эми́ль Альбе́ртович Ку́пер (; , Херсон — 19 ноября 1960, Нью-Йорк) — русский и американский дирижёр.

Биография 
Из еврейской семьи (отец — одесский контрабасист Альберт Шток). Окончив музыкальное училище в Одессе по классам скрипки и композиции, начал заниматься дирижированием (брал уроки у Артура Никиша). Впервые встал за дирижёрский пульт в 1896, работал в Киевской опере (1900—1904, антреприза М. М. Бородая), частной опере Зимина в Москве, где под его управлением в 1909 впервые прозвучала опера Римского-Корсакова «Золотой петушок». 

С 1908 г. постоянный дирижёр симфонических концертов Московского отделения ИРМО. Купер дал ряд премьер сочинений Метнера, Мясковского (Третья симфония, ), Рахманинова, Скрябина, Глиэра (симфония «Илья Муромец», ) и других современных ему композиторов. Талант музыканта заметил С. П. Дягилев, который пригласил его дирижировать в «Русских сезонах». Так, под управлением Купера состоялось знаменитое представление оперы Мусоргского «Борис Годунов» с Ф. И. Шаляпиным в главной роли.

После революции А. К. Глазунов пригласил Купера дирижировать в Петроградском Государственном театре оперы и балета и в оркестр Петроградской филармонии. Проработав в Петрограде некоторое время, Купер в 1922 принял решение уехать из СССР, обосновавшись в Париже. В это время он много гастролировал, несколько лет спустя стал художественным руководителем Рижской оперы, а ещё через три года занял пост дирижёра в Чикаго. Вернувшись в Европу в 1932, музыкант продолжал концертировать до 1939. С 1940 г. жил в США. После войны Купер стал одним из дирижёров театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке, где руководил американской премьерой оперы Бриттена «Питер Граймс» и новой редакцией «Хованщины» Мусоргского. С 1950 г. работал в Монреале, расширив репертуар, в том числе, исполнил до того неизвестные в Канаде оперы С. С. Прокофьева и Дж. Менотти.

Сохранился ряд записей Купера, среди них оперы «Джоконда» А. Понкьелли и «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно.

Примечания

Ссылки и литература 
 [mirslovarei.com/content_his/KUPER-32129.html Эмиль Купер в «Историческом словаре»]
 Повелитель музыки Эмиль Купер
Купер Эмиль Альбертович // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Академические музыканты США
Академические музыканты Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в США
Оперные дирижёры
Дирижёры Русской оперы в Париже